Stoer steht für:
 Josef Stoer (* 1934), deutscher Mathematiker
 Stoer (Schottland), Ortschaft in der schottischen Landschaft Assynt

Siehe auch:
 Stör
 Old Man of Stoer